

События 

 Мюнхен получил статус города.
 Генрих Лев отказывается помочь Фридриху Барбароссе во время похода на Италию.
 Пиза и Генуя разделили Сардинию при посредничестве Фридриха Барбароссы.
 Резня в Абергавенни: несколько валлийских дворян убивают по приказу Уильяма де Браоза.
 Верховный король Ирландии Руайдри Уа Конхобайр признал себя в Виндзоре вассалом английского короля Генриха II Плантагенета.
 Венеция заключила союз с сицилийским королём Вильгельмом II Добрым. Это заставило Византию прекратить конфликт с Венецией и вернуть венецианцам отобранные торговые привилегии.
 Старший сын Юрия Долгорукого Михалко Юрьевич победил Ярополка Ростиславича, племянника Андрея Боголюбского, и стал князем Владимира
 Подчинение Адена Йемену.
 В Сирии состоялось неудачное покушение ассасинов на Салах ад-Дина, который после утверждения в Дамаске, вёл войну с другими эмирами, пытаясь подчинить себе весь край.
 Граф Триполи Раймунд III захватил Хомс, но Салах ад-Дин вернул город себе.
 Крестоносцы договорились с Салах ад-Дином об освобождении Рено де Шатильйона, бывшего князя Антиохии, который 15 лет пробыл в плену у мусульман.
 Правитель Газни Шихаб-ад-дин Мухаммед Гури, пришедший к власти после свержения династии Газневидов, вторгся в Пенджаб, власть над которым сохранял Махмуд Газневи.
 1175, июль — 1177, август — Годы Ангэн. (Япония)
 1175—1210 — Король Вьетнама Ли Као Тонг.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1175 году
 Андраш II
 аз-Захир Абд ал-Азиз ибн Ахмад, халиф из династии Аббасидов.
 Роберт Гроссетест, средневековый английский философ.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1175 году
 Каделл ап Грифид
 Иванко Захарьинич

См. также